Университетская улица () (бывшая Николаевская ул., Дворянская ул., ул. Гоголя (до 1924), Ленина (1924 г. — 11 октября 2015 г.) — центральная улица Славянска. Нумерация домов ведётся от Торской улицы: северная сторона улицы чётная, южная — нечётная. Административно улица принадлежит Центральному району № 1 города Славянска.

Достопримечательности 
 Женская гимназия (ныне Факультет начальных классов ДГПУ) — начало XX века.
 Дом врача Титова — конец XIX века.
 Особняк Михайловского (ныне травматологическое отделение детской больницы) — начало XX века.
 Типография «Печатный двор» — середина XIX века.
 Центр культуры и досуга (здание бывшего Дворянского собрания) — постройка 1913—1914 годов.

Улицы Славянска